Bai (volk), een Chinees volk
 Bai (Filipijnen), twee dorpen op het Filipijnse eiland Luzon
 Bai (Nigeria), twee dorpen in Nigeria
 Bai (Liberia), een dorp in Liberia
 Bai (Nepal), een plaats in Bajura, Seti, Nepal
 Bai (Oekraïne), een dorp in de Oekraïense oblast Dnjepropetrovsk
 Bai (Pakistan), een dorp in de Pakistaanse provincie Punjab
 Bai (Papoea-Nieuw-Guinea), een dorp in Papoea-Nieuw-Guinea
 Bai (Palau), een schiereiland annex kaap in de Palause staat Peleliu
 Bai (achternaam), een familienaam
 Bai He, Chinees voetballer
 Bai Juyi, Chinees schrijver
 Marcus Bai, Papoea-Nieuw-Guinees rugbyspeler
 Bai Pu, Chinees toneelschrijver
 Seremaia Bai, Fijisch rugbyspeler
 Bai (voornaam), een voornaam
 Li Bai, Chinees dichter
 Bai (ridderorde), een ridderorde in Vietnam
 Bai (vorstendom), een vorstendom in Brits-Indië

bai kan verwijzen naar:
 bai (huis), benaming voor een typisch Palaus ontmoetingshuis
 bai, (ISO 639-2-code bai), voor Bamileketalen uit Niger-Congotaalfamilie binnen de Mbam-Nkamtalen

Obai kan verwijzen naar:
 Obai, benaming voor een prekoloniaal heerser in het Koninkrijk Koya

BAI kan verwijzen naar:
 BAI, Bosch Architectuur Initiatief, een non-profitorganisatie te 's-Hertogenbosch, opgericht 1995
 BAI of B.A.I., Palause luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 Baï
 Băi